Parki w Polsce:
 Park im. Jana Pawła II w Gdańsku
 Park im. Jana Pawła II w Warszawie
 Park Zdrojowy im. Jana Pawła II w Lądku-Zdroju

Zobacz też 
 Park Jana Pawła II